Hr. Ms. O 19, een Nederlandse onderzeeboot van de O 19-klasse.
 O 19-klasse, een Nederlandse serie van twee onderzeeboten.